La saison 2004 de Pervy Divizion est la treizième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

Le Terek Grozny remporte largement la compétition en accumulant cent points en quarante-deux matchs et est promu en première division. Il effectue dans le même temps un « doublé » en remportant également la Coupe de Russie 2003-2004 et prend part à la Coupe UEFA 2004-2005 durant la deuxième partie de la saison. Il est accompagné dans l'élite par son dauphin Tom Tomsk.

À l'autre bout du classement, le Gazovik Ijevsk termine dernier du classement avec vingt-deux points en quarante-deux matchs. Les autres relégables sont le Lisma-Mordovia Saransk, le Baltika Kaliningrad, le Neftekhimik Nijnekamsk et l'Ouralan Elista. À l'issue de la saison, l'Arsenal Toula se retire volontairement de la compétition tandis que le Tchernomorets Novorossiisk se voit retirer sa licence professionnelle et est exclu de la compétition.

Le meilleur buteur de la compétition est Andreï Fedkov du Terek Grozny avec trente-huit buts inscrits. Il est suivi par Denis Kiseliov du Tom Tomsk qui en a inscrit dix-sept tandis que le troisième Sergueï Korovouchkine de l'Arsenal Toula en comptabilise seize.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quatorze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent deux relégués de première division, l'Ouralan Elista et le Tchernomorets Novorossiisk, ainsi que six promus de troisième division, que sont l'Arsenal Toula, le Dinamo Briansk, le Dinamo Makhatchkala, le Kamaz Naberejnye Tchelny, le Luch-Energia Vladivostok et le FK Orel, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le Lokomotiv Tchita est celui présent depuis le plus longtemps avec une participation ininterrompue en deuxième division depuis 1992, suivi du Gazovik Ijevsk et du Spartak Naltchik présents depuis 1996, tandis que Tom Tomsk est en lice depuis 1998.

La pré-saison est marquée par le retrait du Dinamo Saint-Pétersbourg, cinquième la saison passée, qui se voit retirer sa licence professionnelle et disparaît dans la foulée. Il est remplacé par le Dinamo Briansk, deuxième du groupe Centre de la troisième division.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats 

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 2004 sur le site de la RSSSF.
  Saison 2004 sur FootballFacts.ru.
  Saison 2004 sur WildStat.ru.

2004
Russie
Football en Russie en 2004